Belcher Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Belcher Hill (Colorado)
 Belcher Hill (Vermont)